Блеранку́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Вик-сюр-Эн. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02093.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1262 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 760 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 529 были экономически активными, 231 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 529 активных жителей работали 446 человек (262 мужчины и 184 женщины), безработных было 83 (36 мужчин и 47 женщин). Среди 231 неактивных 55 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 100 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Блеранкур

Коммуны департамента Эна